Zlatna kuna može značiti: 
Zlatna kuna (nagrada), priznanje Hrvatske gospodarske komore
Zlatna kuna (kovani novac), serija investicijskog zlata Hrvatske narodne banke